Sisili heißen:
der Sisili (Fluss) oder Sissili, indirekter Zufluss des Weißen Volta in Burkina Faso und Ghana
Sisili (Fidschi), Ort auf der Fidschi-Insel Nacula, einer der Yasawa-Inseln

Siehe auch:
 Sissili